Вонжуга:
 Вонжуга (посёлок) — посёлок в Устьянском районе Архангельской области
 Вонжуга (река) — река в Устьянском районе Архангельской области